Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2013 (Дивізіон ІІ) — чемпіонат світу з хокею із шайбою ІІХФ, який проходив у двох групах: Група А Окленд (Нова Зеландія) з 8 по 14 квітня, Група В Пучсарда (Іспанія) з 1 по 7 квітня 2013 року. Кваліфікаційний турнір пройшов у Ізмірі (Туреччина) в грудні 2012.

Група А

Група В

Група В (кваліфікація)

Посилання 
 Група А  
 Група В   
 Група В (кваліфікація)   
 Архів на сайті hockeyarchives  

Чемпіонат світу з хокею із шайбою серед жінок
2013 у хокеї з шайбою